Adele Bloesch-Stöcker (1875-1978), violoniste et compositrice suisse ;
 Helene Stöcker (1869-1943), militante pacifiste, féministe, journaliste et essayiste politique allemande ;
 Hermann Stöcker (1938-), footballeur est-allemand.

Voir aussi 
 .
 .